Brložský potok ist der Name folgender Bäche in Tschechien:

 Brložský potok (Elbe), linker Zufluss zur Elbe
 Brložský potok, anderer Name des Křemžský potok, linker Zufluss zur Moldau
 Brložský potok (Otava), linker Zufluss zur Otava